Champlin – miasto w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Champlin (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Champlin (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny